Родио́н Миха́йлович Суво́ров (1 апреля 1914, Свердловская область — 9 ноября 2005, Москва) — советский лётчик разведывательной авиации ВМФ СССР в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (31.05.1944). Майор (13.05.1947).

Биография 
Родился 1 апреля 1914 года в посёлке Висим ныне Свердловской области. Русский. Окончил 7 классов и школу ФЗО. Работал на строительстве вагонного завода в городе Нижний Тагил, затем в механических мастерских треста «Уралзолото».

В Красной Армии с января 1939 года. В декабре 1939 года окончил Пермскую военную авиационную школу, в 1940 году — Энгельсское военное авиационное училище. С ноября 1940 года служил младшим лётчиком в 24-м скоростном бомбардировочном авиационном полку ВВС Западного Особого военного округа.

Великая Отечественная война 
В Великой Отечественной войне первый боевой вылет совершил 24 июня 1941 года. Воевал на Западном фронте в составе того же полка, участвовал в оборонительной операции в Белоруссии и в Смоленском сражении. В августе 1941 года в полку не осталось самолётов и Суворов был переведён в состав 275-го ближнебомбардировочного авиационного полка, в котором воевал на Ленинградском и Волховском фронтах 3-й резервной авиационной группы. Участник битвы за Ленинград. В октябре 1941 года был ранен. К декабрю 1941 года выполнил 69 боевых вылетов на бомбежку войск противника. 

В декабре 1941 — феврале 1942 года служил командиром звена разведывательной эскадрильи 218-го штурмового авиаполка ВВС Волховского фронта. В этом полку выполнил 10 боевых вылетов, в феврале 1942 года был вторично ранен.

В первой половине 1942 года прошел переподготовку в 9-м запасном бомбардировочном авиаполку в Казани, в сентябре 1942 года в составе 121-го истребительного авиационного полка направлен в Заполярье. С января 1943 года — командир звена 28-й отдельной разведывательной эскадрильи ВВС Северного флота, которая затем была включена в состав 118-го отдельного морского разведывательного авиационного полка ВВС Северного флота. Позднее стал заместителем командира эскадрильи в этом полку, летал на ближнюю и дальнюю разведку, на бомбардировку и штурмовку, осуществлял барражирование над конвоями, сопровождение бомбардировщиков.

Член ВКП(б) с 1943 года. В том же году был ранен в третий раз. Горел в самолёте, покидал его с парашютом сам и спасал тяжелораненого члена экипажа, помогая ему воспользоваться парашютом, сажал самолёт на вынужденную посадку.

К маю 1944 года заместитель командира эскадрильи 118-го отдельного разведывательного авиационного полка Военно-воздушных сил Северного флота капитан Родион Суворов совершил 270 боевых вылетов: 105 на бомбардировку, 149 на разведку, 9 на перехват самолётов противника и 7 на штурмовку. Нанёс противнику значительный урон в живой силе и боевой технике, уничтожив 3 железнодорожных эшелона, 13 танков, 75 автомашин, 7 цистерн с горючим, 3 бронемашины, 4 артиллерийских орудия. В воздушных боях сбил 4 немецких истребителя. В ходе разведвылетов обнаружил в море и в базах 800 вражеских кораблей, 41 морской конвой. Также выполнял задания по десантированию в глубоком немецком тылу разведчиков-парашютистов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1944 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» капитану Суворову Родиону Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Всего за время участия в войне выполнил более 300 боевых вылетов.

В сентябре 1944 года был отозван с фронта на учёбу. В июле 1945 года окончил Высшие курсы усовершенствования офицерского состава ВВС ВМФ.

Послевоенное время 
С лета 1945 года служил в ВВС Черноморского флота заместителем командира эскадрильи 40-го дальнебомбардировочного авиационного полка ВМФ. С ноября 1947 года служил на такой же должности в 569-м дальнебомбардировочном авиационном авиационном полку ВВС этого флота. В марте 1948 года майор Р. М. Суворов вышел в отставку по болезни. 

Пришёл на работу в гражданскую авиацию. С июля 1951 года — командир экипажа самолёта Ил-12 65-го (Внуковского) авиационного отряда Московского управления транспортной авиации ГВФ. С августа 1956 года — командир экипажа самолёта Ил-14 того же управления ГВФ. С марта 1959 года — командир экипажа в составе Авиаотряда особого назначения (АОН) Московского управления транспортной авиации ГВФ, затем — командир экипажа в Авиаотряде № 235. По некоторым данным, в 1968—1970 годах работал в КНДР, где был личным пилотом Ким Ир Сена.

30 апреля 1953 года экипаж Ил-12 (бортовой номер СССР-Л1777) под управлением Р. М. Суворова выполнял рейс № 35 Внуково — Казань — Новосибирск. При заходе на посадку на аэродром Казани в тёмное время суток во время полёта над Волгой в воздухе произошло столкновение со стаей диких уток, в результате чего самолёт получил повреждения, вызвавшие немедленный отказ обоих двигателей. Экипаж сумел приводнить свой самолёт на Волгу в районе речного порта Казани и эвакуировать всех пассажиров на поверхность реки. Уже после эвакуации, в ожидании помощи с берега, один пассажир погиб (утонул).

Жил в Москве в Новых Черёмушках, в 1970-е годы переехал во посёлок Внуково. Умер 9 ноября 2005 года. Похоронен в Москве на Хованском Северном кладбище.

Награды 
 Герой Советского Союза (31.05.1944)
 Два ордена Ленина (3.02.1942, 31.05.1944)
 Орден Красного Знамени (26.03.1943)
 Два ордена Отечественной войны 1-й степени (1.09.1943, 11.03.1985)
 Орден Красной Звезды
 Медаль «За отвагу» (1.04.1942)
 Медаль «За трудовую доблесть» (1953)
 Медаль «За оборону Ленинграда» (1943)
 Медаль «За оборону Советского Заполярья» (1945)
 Ряд других медалей СССР и РФ.

Память 
 Бюст Р. М Суворова в числе шести лётчиков-североморцев, удостоенных звания Героя Советского Союза, установлен на Аллее героев-авиаторов, открытой 14 августа 1982 года на улице Панина в посёлке Сафоново-1 ЗАТО город Североморск Мурманской области.
 На родине героя в Висиме установлена мемориальная доска.

Примечания

Литература 
 
 Бойко В. С. Крылья Северного флота. – Мурманск, 1976.
 Герасименко Д. Я. и др. Славен героями Северный флот. — Мурманск, 1982. — С. 118—119.
 Герои Советского Союза Военно-Морского Флота. 1937—1945. — М.: Воениздат, 1977. — С. 455.
 Золотые Звёзды свердловчан. — Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1970. — С. 281——283.
 Сорокажердьев В. В. Они сражались в Заполярье: Герои Советского Союза, 1939—1945: боевые биографии. — Мурманск: Книжное издательство, 2007. — ISBN 978-5-85510-305-2. — С. 242.

Ссылки 
 Биография Р. М. Суворова в «Кольской энциклопедии».
 Фотографии и удостоверение Р. Суворова на сайте Внуковского музея ГА.

Лётчики морской авиации Великой Отечественной войны
Командиры звеньев в Великой Отечественной войне
Персоналии:Аэрофлот
Члены КПСС
Похороненные на Хованском кладбище